Sint-Janshospitaal (Brugge), hospitaal (1250-1977) in Brugge
 Memling in Sint-Jan, museum in Brugge
 Oud Sint-Janshospitaal, cultureel en toeristisch centrum in Brugge
 AZ Sint-Jan, algemeen ziekenhuis in Brugge (1977- )
Sint-Janshospitaal (Damme), hospitaal in Damme